Az 1986-os UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1986. április 30-án és május 6-án játszották a nyugatnémet 1. FC Köln és a címvédő spanyol Real Madrid csapatai. A kupát elsősorban az első mérkőzésen aratott fölényes győzelmével a madridi csapat nyerte.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1985–1986-os UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

1986
Uefakupadöntő